Heiter bis wolkig steht für:

 Heiter bis wolkig (Band), eine deutsche Punkband und Kabarettgruppe aus Köln
 Heiter bis wolkig (Film), einen deutschen Spielfilm von Marco Petry aus dem Jahr 2012